Liberale Volkspartei steht für:

 Liberale Volkspartei (Finnland)
 Liberale Volkspartei (Saarland)